Dubová est une commune slovaque du district de Pezinok ;
 Dubová est une commune slovaque du district de Svidník.